Robart ist der Familienname von:

 James Robart (* 1947), US-amerikanischer Bundesrichter
 Jérôme Robart (* 1970), französischer Filmschauspieler
 Thimotée Robart (* 1997/8), französischer Filmschauspieler